Jan Bystroń (1860–1902) – polski językoznawca
 Jan Stanisław Bystroń (1892–1964) – polski socjolog i etnograf, syn poprzedniego